Dark Resurrection - Volume 1 – fan film italiano del 2007
 Dark Resurrection - Volume 0 – fan film italiano del 2011
 Tekken 5: Dark Resurrection – videogioco del 2005